Malkotsch steht für: 
 eine Ortschaft in der Gemeinde Kirkowo in der Oblast Kardschali in Bulgarien
 den deutschen Namen der Ortschaft Malcoci im Kreis Tulcea in Rumänien, siehe Malcoci (Tulcea)